Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики. Указом Президента Грузии имеет почётное гражданство Грузии.

Биография

Происхождение 
Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чкаловского района Чувашской АССР (ныне — село Шыгырдан Батыревского района Чувашии) в семье учителей Юрия Александровича Садальского и Нины Васильевны Прокопенко, живших в школьном общежитии. Изображение его отца можно увидеть, например, на групповом фотоснимке игроков сборной команды Чкаловского района по волейболу 1951 года. Про свои этнические корни он говорит: Вообще во мне много кровей намешано: и чувашская, и польская, и украинская, и еврейская. Только русской нет. Но я считаю себя русским артистом. 
Бабушка по материнской линии — цыганка, дед и мать — украинцы, родом из Воронежской области. Прапрадед Николай Садольский — протоиерей и настоятель Церкви Св. Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге.

Мать преподавала географию, а затем была заведующей Канашским городским отделом народного образования. Отец Юрий Александрович был преподавателем физкультуры в Канашском финансовом техникуме.
Станислав в 12 лет остался без матери, которая, по словам Садальского, умерла из-за того, что её сильно ударил по голове её муж, отец Садальского, также он избивал и детей. Отец сдал его с братом в Воронежский интернат № 2, после интерната Станислав с отцом почти не виделся, отец умер в 2001 году в Воронеже. Брат Сергей Садальский (1958—1991), погиб, похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Двоюродная бабушка по отцу в 1917 году эмигрировала в Германию, служила у Канариса в разведке, в 1976 году она встретилась с двоюродным внуком.
После приезда бабушки началась фантастическая жизнь. Пошли посылки с баночным пивом, виски, жвачка. Мы с ней ходили в лучшие ночные рестораны Москвы, друзья меня обожали. Зато за связь с иностранцами — это с семидесятипятилетней двоюродной бабушкой! — меня даже убрали из титров фильма Саши Татарского «Падал прошлогодний снег». Я его озвучивал, а фамилии моей там нет.

Первой ролью Станислава стала роль синьора Помидора в школьном спектакле.

После окончания школы Станислава не приняли ни в один московский театральный ВУЗ из-за неправильного прикуса.
Станислав работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря, играл в кружке драматического искусства ДК моторостроителей.
В 1969 году он поступил в Государственный институт театрального искусства на курс учеников К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (преподаватели актёрского мастерства народная артистка СССР О. Н. Андровская и народный артист РСФСР Г. Г. Конский).
Окончил ГИТИС в 1973 году. В 1972 году проходил стажировку в театральной школе имени Ганса Отто г. Лейпциг (ГДР).
После окончания ГИТИСа выпускник был приглашён сразу в четыре столичных театра. Выбор был сделан в пользу Театра имени Маяковского, но буквально через два дня Станислав уходит из него, поссорившись с Андреем Гончаровым, и выбирает труппу московского театра «Современник», где проработал с 1973 по 1981 год. За восемь лет работы в «Современнике» Станислав сыграл всего три главных роли в детской сказке «Принцесса и дровосек» — Дровосека, «Фантазии Фарятьева» — Фарятьева и «Поутру они проснулись» — Нервного. Категорически не хотел играть в массовке, что вызвало разногласия с главным режиссёром Г. Б. Волчек и привело в итоге к уходу из театра. Был секретарём комсомольской организации театра.

Работа в кино 

В своём первом фильме Станислав снялся ещё в годы учёбы: это был фильм «Город первой любви» Маноса Захариаса и Бориса Яшина. В 1974 году на экраны выходит фильм Алексея Коренева «Три дня в Москве», в котором молодой актёр сыграл свою вторую крупную роль, за которую получил признание кинокритиков и любовь зрителей.

В 1978—1979 годах Станислав снялся сразу в нескольких картинах: «В день праздника», «Кот в мешке», «Мелодия на два голоса». Потом были: «Лес» В. Я. Мотыля, «Торпедоносцы» С. Д. Арановича, «Две стрелы» А. И. Суриковой и др. Наибольший успех выпал на долю ролей Садальского в телефильмах «Место встречи изменить нельзя» режиссёра С. С. Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Э. А. Рязанова.

Садальский был номинирован на премию Ника в 1988 году как лучший актёр. Сам актёр любит свою роль в кинокартине с Л. И. Удовиченко «На кого Бог пошлёт» режиссёра В. В. Зайкина. Лучший конкурсный фильм, приз за лучшую мужскую роль (С. Садальский) на I кинофестивале популярных жанров «Белое солнце Адлера-1996».

В творческой копилке Станислава Садальского более 100 ролей в кино. Снимался в девяти сюжетах киножурнала «Ералаш», своеобразный рекорд — больше никто из артистов не смог преодолеть эту планку.

1990-е годы и далее 
После 20-летнего перерыва вернулся на сцену и играет в антрепризных спектаклях: «Неисправимый лгун», «В джазе только женщины», «Голая правда», «Дикая история», «Развод по-московски», «Декоратор любви», «Кто последний за любовью», «Валенок», «Чудики». В 2007 году играл также в антрепризном спектакле «Питер-Москва-Париж» вместе с актрисой Анастасией Минцковской, с которой он дружен с 1992 года.

Работал на радиостанциях «РДВ», «Серебряный дождь». Создал на радио программу «Шоу Одинокого Шута», которую вёл сначала с Тиной Канделаки, а потом (после её ухода) с Ниной Руслановой и актрисой Натальей Борониной. Программа пользовалась большой популярностью. В каждом выпуске рассказывалась биография интересного человека — от артистов до мистиков и авантюристов. Было много шуток, розыгрышей, звонков известным людям («Нежданчик»). Начало программы — звук приближающихся шагов в тишине — надолго стало визитной карточкой Стаса Садальского.

Является академиком Российской Национальной кинематографической премии «Ника». Выпустил несколько биографических книг. Занимался журналистикой, публиковался в «Комсомольской правде», вёл передачи на телеканале М-1, радиостанциях «Радио Рокс» и «Серебряном дожде», а также рубрику «Скандальские новости» в «Экспресс-газете». Ведёт блог в Живом Журнале.

Блогинг 
Собственный блог Станислав Садальский открыл в августе 2008 года на сайте блог-платформы «Живого Журнала». На 2017 год Станислав является одним из самых цитируемых блогеров с многотысячной аудиторией подписчиков. За эти годы им написано более 10 000 постов, к которым оставлено более 750 000 комментариев.

С 11 января по 26 августа 2016 года — ведущий программы о здоровье «Таблетка» на «Первом канале».

В мае 2020 года запустил собственный YouTube-канал.

Член Союза журналистов России.

Общественные взгляды 
В феврале 2007 года Садальский получил почётное грузинское гражданство вместе с грузинским орденом Чести. На президентских выборах в Грузии, в декабре 2007, являлся доверенным лицом Михаила Саакашвили. Во время вооружённого конфликта в Южной Осетии и высылки грузин из России поддержал грузинскую сторону.

4 февраля 2017 года в российских СМИ появлялась информация о том, что Садальскому был запрещён въезд на территорию Украины по причине его как будто антиукраинских настроений и посещения Крыма в августе 2016 года. Однако уже через несколько дней Пресс-центр Службы Безопасности Украины опроверг информацию о запрете въезда актёра на территорию страны. При этом Садальский продолжил утверждать, что ему закрыт въезд на Украину.

Станислав Садальский, как оказалось, приятельствовал с высокопоставленным следователем, известным по «Делу ЮКОСа», Дрымановым и не побоялся прийти в суд и поддержать приятеля, в отличие от других актёров, в качестве свидетеля.

В январе 2023 года актёр заявил, что поддерживает вторжение России на Украину, поскольку «унижают мой русский язык» и «первыми начали не мы».

Личная жизнь 
В 1970-х годах Станислав Садальский состоял в браке с гражданкой Финляндии, которая была старше на 15 лет, в 1975 году у них родилась дочь Пирио, мать уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза. В декабре 2017 года супруга скончалась.

Критика 
Известен смелым поведением на телевидении. В 2012 году в прямом эфире отчитал ведущего Валдиса Пельша.

«Разговариваете, как тринадцатилетний мальчишка», — сказал Садальскому Иван Ургант в 2016 году в своей передаче «Вечерний Ургант».

Признание и награды

Государственные награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1991)
 Народный артист Чувашской Республики
 Благодарность президента Чувашской Республики (2001)
 Медаль «Ветеран труда» — государственная награда СССР
 Народный артист Грузии (2007)
 орден Чести (Грузия, 2007)
 Почётный житель города Канаш (Чувашия, 2008)
 Почётный гражданин Грузии (2007)

Общественные награды 
 Медаль трижды Героя Советского Союза Покрышкина (1983, за фильм «Торпедоносцы»)
 Включён в число «2000 выдающихся артистов XX века» Международного Кембриджского биографического центра (2001)
 Народный Блогер России (2009)
 Лауреат Национальной премии интернет-блогеров «БлОгодетель России» (2012)
 Кавалер Ордена имени Брэда Фицпатрика (2013)
 Российским Дворянским обществом был пожалован титул великого графа (1990)

Фильмография

Актёрские работы 

  — Город первой любви — Владик Сергеев
  — Телеграмма — жених, друг Руслана из химчистки
 1971 — Мальчики — Коля Бирюков
 1971 — 12 стульев — пожарный в театре «Колумб» (в титрах не указан)
  — Берега — Алексей Гуров
  — Три дня в Москве — Герман Николаевич Коробков
  — В день праздника — Серёжа
  — Кот в мешке — Русланыч
  — Место встречи изменить нельзя — Константин Сапрыкин («Кирпич»)
  — Осенняя история — Потютин
  — Лес — Алексис, гимназист
 1980 — Мнимый больной — Тома
 1980 — Мелодия на два голоса — Дуглас
 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — корнет Алексей Васильевич Плетнёв
  — Бедная Маша — Семён Перчаткин
 1981 — Всем спасибо! — Рома
 1981 — Золотые туфельки — Подтяжкин
 1981 — Немухинские музыканты — директор музыкальной школы
  — Вокзал для двоих — алкоголик на вокзале
  — Яблоко на ладони — Колька
  — Белые росы — Мишка Кисель
 1983 — Гори, гори ясно… — Алексей
 1983 — Парк — счастливчик
 1983 — Торпедоносцы — Дмитриенко, старший лейтенант
 1983 — Уникум — Китаев
 1983 — Шурочка — Пал Палыч Веткин, офицер
 1983 — Петля — Зинченко
  — Без права на провал — Пётр Колесов, бродячий артист
 1984 — Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад — Брыкович
 1984 — Осенний подарок фей — Ушастый
 1984 — Чужая жена и муж под кроватью — неизвестный под кроватью
  — Искушение Дон-Жуана — Сганарель
 1985 — Противостояние — Цыпкин
 1985 — Человек с аккордеоном — Костя Ёлкин
  — И никто на свете… — Геша Мозжерин
 1986 — Очень страшная история — дядя Гриша
 1986 — Полёт в страну чудовищ — капрал
 1986 — Нужные люди — Павлов
  — Моя дорогая… — Сазонов
  — Большая игра — Папиньон
 1988 — Дама с попугаем — Гена Фёдоров
 1988 — Командировка — рабочий
 1988 — Передай дальше — Моня Русский
 1988 — Презумпция невиновности — Озеран
  — Две стрелы. Детектив каменного века — Красноречивый
 1989 — Князь Удача Андреевич — Владимир Владимирович, археолог
 1989 — Сердце не камень — Константин
  — Аферисты — Рубиченко («Рубик»)
 1990 — Волки в зоне — Семён
 1990 — Искушение Б. — Курдюков-Басаврюк
 1990 — Палач — Виктор, врач-нарколог
 1990 — Провинциальный анекдот — Сеня
 1990 — Фуфель — Игорь Долгополов
 1990 — Царская охота — кучер-итальянец (в титрах не указан)
  — Блуждающие звёзды — Ицык Швалб
 1991 — Болотная street, или Средство против секса — Лёва
 1991 — Действуй, Маня! — Вася, мясник
 1991 — Небеса обетованные — фотограф на свадьбе
  — Детонатор — шериф
 1992 — Невеста из Парижа — Феликс
 1992 — Тридцатого уничтожить! — «Четвёртый»
  — Золотой туман — Борис
  — Кодекс бесчестия — следователь
  — Весёленькая поездка — Вовчик
  — На кого Бог пошлёт — Хлюздин, профессор
  — Короли российского сыска
  — Корабль двойников — конферансье (камео)
  — Дела Лоховского — Фоля
  — Любовь зла — отец Корабельникова
  — Убойная сила — прокурор
  — Бандитский Петербург. Фильм 3. Крах Антибиотика — директор склада Бутов (не указан в титрах)
 2001 — Убойная сила 3 — прокурор
 2001 — Лавина — Рустам
  — Дружная семейка — жених, вице-президент (36, 49 и 50 серии)
  — Колхоз интертейнмент — Паскаль, директор «Мосфильма»
  — Моя прекрасная няня — Юрий Пробкин
 2004 — На вираже — Полуян
 2004 — Слова и музыка — лысый продюсер
 2004 — Узкий мост — Крикунов
 2004 — Три мушкетёра — Ла Шене
  — Тайский вояж Степаныча — Ваха Воркутидзе
 2005 — Новогодний киллер — Кишечников
 2005 — Высшая мера — Марк
  — Испанский вояж Степаныча — Ваха Воркутидзе
 2006 — Осторожно, блондинки! — Сусиков
 2006 — Парк советского периода
 2006 — Провинциальные страсти
  — Возвращение блудного мужа — аккордеонист
  — Воротилы — организатор концертов «Технологии»
 2008 — Высшая мера — Марик
 2008 — Воротилы. Быть вместе — продюсер Красовский
 2008 — Улыбка Бога, или Чисто одесская история — Гена
  — Страшная красавица — Михаил Сергеевич Шляйфман
  — С Новым годом, мамы! — Пётр Ильич Александров, музыкальный критик
  — Земский доктор. Возвращение — Сева
  — Земский доктор. Любовь вопреки — Сева

Телеспектакли 
  — Ну, публика! (фильм-спектакль) — Вольдемар

 Роли в киножурнале «Фитиль» 
 «Турист», № 247, 1982 год — Чумаков «Свой среди своих», № 265, 1984 год — Сидоров, аспирант «Болванка», № 289, 1986 год — мастер «Заграничное средство», № 295, 1987 год — Кирюхин «Самбо», № 336, 1990 год — рэкетир «Сладкая жизнь», № 351, 1991 год
 «Трудный выбор», № 415, 2002 год
 «Психологика», № 12 (перезапуск), 2004 год

 Роли в киножурнале «Ералаш» 
  — «Шпаргалка» (выпуск 61, эпизод 2) — учитель геометрии  — «Улика», реж. И. Вознесенский (выпуск 64, эпизод 2) — подозреваемый преступник Кирьянов  — «Медвежья услуга», реж. В. Алеников (выпуск 66, эпизод 1) — папа парня, которому продали медведя за хомяка  — «Патриот», реж. И. Киасашвили (выпуск 82, эпизод 3) — немецкий шпион, который пытался купить за жвачку вместо кроссовок помощь подростка  — «Не влезай — убьёт!», реж. Н. Иванова (выпуск 100, эпизод 3) — электрик  — «Эта ваша собака?», реж. Н. Иванова (выпуск 114, эпизод 3) — мужчина, которого донимали дети  — «Кубок», реж. Е. Соколов (выпуск 148, эпизод 3) — Павел Андреевич, директор школы  — «Гантели», реж. В. Панжев (выпуск 217, эпизод 3) — отец-здоровяк  — «Экзамен», реж. В. Панжев (выпуск 298, эпизод 3) — учитель физики Видеоклипы 
  — «Фаина» (группа «На-На»)

 Озвучивание мультфильмов 
  — Новогодняя песенка Деда Мороза — Снеговик
  — Падал прошлогодний снег — Мужик / Сказочник
  — Лягушачий рай — Лось

 Театральные работы 
 «Неисправимый лгун». Постановка: Театр «Миллениум». Режиссёр: Владимир Устюгов. В ролях: Татьяна Васильева, Станислав Садальский, Ольга Богданова.
 «В джазе только женщины». Режиссёр: Владимир Устюгов. В ролях: Татьяна Васильева, Станислав Садальский, Игорь Ларин, Алексей Якубов, Олег Акулич, Григорий Сиятвинда, Сергей Громов.
 «Голая правда». Режиссёр: Владимир Устюгов. В ролях: Татьяна Васильева, Станислав Садальский.
 «Дикая история». Постановка: Театральное агентство «Лекур». В ролях: Станислав Садальский, Алла Довлатова.
 «Валенок». Драматический спектакль. Постановка: Продюсерская компания Анатолия Воропаева. Режиссёр: Владимир Устюгов. В ролях: Татьяна Васильева, Станислав Садальский, Жанна Эппле, Ольга Тумайкина.
 «Декоратор любви». Дональд Черчилл. Постановка: Театральное агентство «Лекур». Режиссёр: Владимир Устюгов. В ролях: Станислав Садальский, Алла Довлатова, Жанна Эппле, Эвелина Блёданс, Елена Торшина.
 «Кто последний за любовью?». Постановка: Театральное агентство «Лекур». Режиссёр: Дмитрий Горник. В ролях: Станислав Садальский, Алла Довлатова, Наталия Корчагина, Олег Белоусов.
 «Семейная комедия — любовная трагедия» или «Отдайтесь гипнотизёру». Постановка: Театральное агентство «Лекур». Режиссёр: Нина Чусова. В ролях: Станислав Садальский, Ольга Богданова, Павел Гайдученко.
 «Питер-Москва-Париж». Постановка: Антреприза. Режиссёр: Пётр Белышков. В ролях: Станислав Садальский, Анастасия Минцковская, Мария Гузеева, Екатерина Вуличенко, Елена Кондулайнен.
 «Развод по-московски». Постановка: Театральное агентство «Лекур». Режиссёр: Римма Соколова. В ролях: Станислав Садальский, Алла Довлатова, Жанна Эппле, Жан Даниэль, Инна Маликова, Руслана Писанка, Татьяна Шитова, Олег Белоусов.
 «Тайна английского пансиона», Агата Кристи. Постановка: Театральное агентство «Лекур». Режиссёр: Виталий Соломин. В ролях: Денис Карасёв, Станислав Садальский, Анна Терехова, Илья Носков.
 «Чудики». Постановка: Антреприза. В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Васильева, Эвелина Блёданс, Дарья Михайличенко, Роман Маякин, Вахтанг Беридзе.

 Библиография 
 Станислав Садальский. Дебил-шоу. — М., КомпьютерПресс, 2002. ISBN 966-95028-8-8
 Станислав Садальский. Невероятные истории. — М., Астрель, 2010. ISBN 978-5-271-28766-4
 Станислав Садальский. Король скандала. Книга 1. — М., Книга. Просвещение. Милосердие, 1995. ISBN 5-86088-269-3 (миниатюрное издание: 69х98мм)
 Станислав Садальский. Король скандала. Книга 2. — М., Книга. Просвещение. Милосердие, 1996.(миниатюрное издание: 69х98 мм)
 Станислав Садальский. Король скандала. Книга 3. — М., Книга. Просвещение. Милосердие, 2000.(миниатюрное издание: 69х98 мм)
 

 Аудиоспектакли и аудиокниги 
 Валерий Зеленогорский. В лесу было накурено. — Союз, 2006
 Евгений Шварц. Голый король. — Радио Культура, 2008
 Леонид Филатов. Самые смешные сказки
 Александр Коровкин. Срамные сказки. 2002
 Александр Пушкин.'' Срамные стишки. 2003

Примечания

Ссылки 

 Официальный канал на YouTube
 Семён Аранович знал о чём снимал. «Торпедоносцы»
 Станислав Садальский в гостях у Ивана. Вечерний Ургант. (15.02.2016)

Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Ярославский моторный завод
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Телеведущие Первого канала
Блогеры России
Члены Союза журналистов России
Ведущие радиостанции «Серебряный дождь»
Народные артисты Грузии